Lacapelle ist der Name folgender geographischer Objekte in Frankreich:

Lacapelle-Barrès, Gemeinde im Département Cantal
Lacapelle-Biron, Gemeinde im Département Lot-et-Garonne
Lacapelle-Cabanac, Gemeinde im Département Lot
Lacapelle-del-Fraisse, Gemeinde im Département Cantal
Lacapelle-Livron, Gemeinde im Département Tarn-et-Garonne
Lacapelle-Marival, Gemeinde im Département Lot
Lacapelle-Pinet, Gemeinde im Département Tarn
Lacapelle-Ségalar, Gemeinde im Département Tarn
Lacapelle-Viescamp, Gemeinde im Département Cantal
Kanton Lacapelle-Marival im Département Lot

Siehe auch:
La Capelle
Lachapelle